Субия () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Субия, Оскар (род. 1946) — уругвайский футболист, нападающий.
 Ла-Субия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 См. также 
 Эс-Сабия